Magneetkop (bij magnetische gegevensdragers zoals harde schijven)
 Optische leeskop, de leeskop van een speler voor optische gegevensdragers zoals cd- en dvd-spelers